Христо Георгиев може да се отнася за:
 Христо Георгиев (1824 – 1872), български предприемач
 Христо Георгиев (революционер) (1878 – ?), български революционер, ениджевардарски войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация
 Христо Георгиев (р. 1923), български политик от БКП